Kaißer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kaißer (1834–1918), württembergischer Lehrer und Autor
 Eugen Kaißer, Bürgermeister von Salach 1887–1919

Siehe auch:
 Kayßer
 Kaysser
 Keyßer
 Keysser
sowie:
 Kaiser
 Kayser
 Keiser
 Keyser